|-
| 208701 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208702 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208703 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208704 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208705 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208706 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208707 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208708 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208709 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208710 - || || 7 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208711 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208712 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208713 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208714 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208715 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208716 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208717 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208718 - || || 12 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208719 - || || 14 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208720 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208721 - || || 4 de maig de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208722 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208723 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208724 - || || 8 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208725 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208726 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208727 - || || 18 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208728 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208729 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208730 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208731 - || || 9 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208732 - || || 3 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208733 - || || 7 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208734 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208735 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208736 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208737 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208738 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208739 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208740 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208741 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208742 - || || 11 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 208743 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208744 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208745 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208746 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208747 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208748 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208749 - || || 16 de juliol de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 208750 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208751 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208752 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208753 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208754 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208755 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208756 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208757 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208758 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208759 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208760 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208761 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208762 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208763 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208764 - || || 13 d'agost de 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 208765 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208766 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208767 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208768 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208769 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208770 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 208771 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208772 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208773 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208774 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208775 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 208776 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 208777 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 208778 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208779 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208780 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208781 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 208782 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208783 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208784 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208785 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208786 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208787 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208788 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208789 - || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 208790 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208791 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 208792 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208793 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208794 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208795 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208796 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208797 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208798 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208799 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 208800 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

8